Високівська сільська рада — Житомирська область, Черняхівський район
 Високівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район
 Високівська сільська рада — Запорізька область, Михайлівський район
 Високівська сільська рада — Полтавська область, Зіньківський район
 Високівська сільська рада — Херсонська область, Бериславський район